Serpula fuscata är en ringmaskart som beskrevs av Sowerby 1825. Serpula fuscata ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
fuscata